Esposa Improvisada (This Is the Night, no original em inglês) é  um filme estadunidense de 1932, do gênero comédia, dirigido por Frank Tuttle. Farsa maliciosa, típica do período pré-Código Hays, inspira-se no estilo de Ernst Lubitsch e Rouben Mamoulian, principalmente nas cenas iniciais. O filme marcou a estreia de Cary Grant no cinema.

Sinopse 
Gerald Gray é um milionário parisiense que cai de amores por Claire, que é casada com o atleta Stephen Mathewson. Quando Stephen, que deveria estar nas Olimpíadas de Los Angeles, vai ao encontro de Claire por suspeitar que ela iria encontrar-se com alguém em Veneza, Gerald contrata Germaine para fingir que é sua esposa. Sua intenção é surpreender Stephen e Germaine juntos, limpando, assim, seu caminho até Claire. Todavia, quando seu plano funciona, ele se surpreende ao ver que está com ciúmes de verdade.

Elenco

Ver também 
 Filmes de 1932 da Paramount Pictures

Bibliografia
 EAMES, John Douglas, The Paramount Story, Londres: Octopus Books, 1985

Ligações externas 

 
 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1932
Filmes dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes dirigidos por Frank Tuttle
Filmes da Paramount Pictures
Filmes de comédia